Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les 9 et . Dans le département du Val-d'Oise, neuf députés sont à élire dans le cadre de dix circonscriptions.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 1997

Résultats

Résultats au niveau départemental

Résultats par circonscription

Première circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Philippe Houillon (UDF)

Deuxième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Regis Humbert (UDF)

Troisième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Jean Bardet (RPR)

Quatrième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Francis Delattre (UDF)

Cinquième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Robert Hue (PCF)

Sixième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Jean-Pierre Delalande (RPR)

Septième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Raymond Lamontagne (RPR)

Huitième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Dominique Strauss Kahn (PS)

Neuvième circonscription du Val-d'Oise 
Député sortant : Marcel Porcher (RPR)

Notes et références

Articles connexes 

 Liste des circonscriptions législatives du Val-d'Oise
 Liste des députés du Val-d'Oise
 Élections législatives françaises de 2002

Val-d'Oise
Politique dans le Val-d'Oise